Il singolare del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jim Courier che ha battuto in finale Boris Becker 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Pete Sampras (quarti di finale)
 Jim Courier (Campione)
 Boris Becker (finale)
 Goran Ivanišević (terzo turno)
 Todd Martin (secondo turno)
 Aleksandr Volkov (terzo turno)
 Cédric Pioline (quarti di finale)
 Patrick Rafter (terzo turno)

 Wally Masur (secondo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Boris Becker (quarti di finale)
 David Wheaton (secondo turno)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Mikael Pernfors (primo turno)
 Brett Steven (secondo turno)
 Jonathan Stark (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1993